Појам Дерби може да се односи на:
Дерби (Ајова), град у САД у држави Ајова
Дерби (Конектикат), град у САД у држави Конектикат
 Дерби (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Дерби (Колорадо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Дерби (Охајо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Охајо
 Дерби (коњска трка), је најпознатија трка пунокрвних трогодишњих расних грла на хиподрому Епсон Даунс у Енглеској

Види још 
 Дарби, је град у Уједињеном Краљевству у Енглеској , у грофовији Дарбишир